Mont Brewster est porté par

Canada 
 Mont Brewster (Canada)  en province d'Alberta

Nouvelle-Zélande 
   en région d'Otago

Antarctique 
 Mont Brewster (Antarctique)

Notes et références